FGAP est un sigle pour :
 Fonds de garantie des assurances de personnes
 Fonds de Garantie pour le développement des Ateliers Protégés

Homonymie d'acronyme